Der Irish Cup 1978/79 war die 99. Ausgabe des nordirischen Fußball-Pokalwettbewerb. Die ersten Spiele fanden am 3. Februar 1979 statt, das Finale am 28. April 1979.

Cliftonville FC gewann zum ersten Mal seit der Saison 1908/09 den Titel. Es war der siebte Erfolg in der Vereinsgeschichte.

Turnierverlauf

Finale

Referenzen und Weblinks 
 Resultate auf www.rsssf.com, abgerufen am 24. April 2013
 Resultate auf home.online.no, abgerufen am 24. April 2013

1978 79
Fußballsaison 1978/79